Mašovice, gemeente in Tsjechië
Mašoviće, plaats in Servië